Chen Zude' (Chinês Tradicional: 陈祖德; Chinês Simplificado: 陈祖德; Pinyin: Chen Zǔdé; (19 de fevereiro de 1944 − 1 de novembro de 2012) foi um jogador profissional de Go.

Carreira no Go 
Zude foi um dos jogadores mais decorados da China no Go. Foi considerado o fundador do "Fuseki chinês". Embora, de acordo com Kato Masao, este padrão se originou no Japão, Chen foi a pessoa que fez este famoso Fuseki. Yasunaga Hajime, um amador de nível profissional japonês e mestre de muitos profissionais, afirma em seus livros que Chen viu o primeiro Fuseki ao assistir um grupo de estudo e exposição de jogos organizados pela Yasunaga e realizada na China.

Zude foi presidente da Zhongguo Qiyuan e também atuou na Associação Chinesa Weiqi de 1992 a 2003, como presidente. em 1982, foi premiado com 9 dan.

Zude foi o primeiro jogador de Go chinês na Era moderna para alcançar o posto de 9 dan.

Títulos

Ver também 
 Go